Neoanalyse kann bedeuten
eine Richtung der Homer-Philologie, siehe Homerische Frage#Neoanalyse und Oral-Poetry-Forschung,
eine von Harald Schultz-Hencke entwickelte Richtung der Psychoanalyse.